Tanque (reservatório)
 Tanque (roupa) — reservatório para lavagem de roupa
 Carro de combate — veículo de uso militar, dotado de blindagem e capaz de fazer disparos a longa distância

Topônimos

 Tanque (bairro) — bairro da cidade do Rio de Janeiro
 Tanques — distrito do município de Maranguape, estado do Ceará 

Tanquinho

Desambiguação
Desambiguações de topônimos